Пе́ршин (Пе́ршина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Першин, Алексей Александрович (род. 1962) — советский и российский легкоатлет.
 
 Першин, Артём Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 Першин, Борис Максимович (1918—1999) — Герой Советского Союза.
 
 Першин, Владимир Викторович (1950—2022) — советский и российский учёный, профессор.
 
 Першин, Григорий Николаевич (1908—1989) — советский фармаколог.
 
 Першин, Константин Тимофеевич (1909—1959) — Герой Советского Союза.
 
 
 Першин, Павел Николаевич (1891—1970) — академик АН УССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Першин, Сергей Михайлович (род. 1949) — российский астроном.
 Першин, Фёдор Иванович — работник советской цементной промышленности, Герой Социалистического Труда.



См. также

Примечания